Az 1965–1966-os osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Admira Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Admira Wien az 1965-66-os szezon bajnoka.
 Az Admira Wien részt vett az 1966–67-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1966–67-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC részt vett az 1966–67-es vásárvárosok kupájában.
 Az SV Austria Salzburg és az 1. Simmeringer SC kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok